Verschijningen (Kenya) - stripboek in de reeks Kenya
 Verschijningen (Robert en Bertrand) - stripboek in de reeks Robert en Bertrand
 Verschijningen op Inverloch - stripboek in de reeks Ravian

Zie ook 
 Mariaverschijning